Elmview ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elmview (Georgia), im Marion County
 Elmview (Ohio), im Allen County